Zulia (staat), deelstaat van Venezuela.
 Zulia (geslacht), geslacht van halfvleugeligen.